Недельная глава «Ахарей Мот» ( — «После смерти…») — четвёртая книги Ваикра (Книга Левит).

Содержание главы 
В этой главе описывается порядок храмовой службы в Йом-Киппур.

В главе также описаны условия служения для коэнов:
 Йом Киппур — единственный день, когда первосвященник может заходить в Святая Святых храма.
 Запрет на жертвоприношения вне храма.
 Заповедь «кисуй дам» (засыпание крови пеплом) после жертвоприношения.
 Запрет Гилуй арайот (кровосмешение)

См. также 
 Козёл отпущения

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/78218?/rus/content/view/full/78218&main 
 http://www.tmtz.ru/tora_weekly/aharej-mot?&catoffset=30 

Книга Левит